Harris (Californië), plaatsje in Humboldt County in Californië
 Harris (eiland) (Schots-Gaelisch: Na Hearadh), Schots eiland in de Buiten-Hebriden
 Harris (Iowa)
 Harris (Kansas)
 Harris (Minnesota)
 Harris (Missouri)
 Harris (motorfiets), Brits motorfietsmerk
 Harris (rivier), rivier in Zuidwest Australië

Personen met de achternaam Harris 
 Arthur Harris, Brits luchtmaarschalk
 Danielle Harris, Amerikaans actrice 
 Danneel Harris, Amerikaans actrice
 Edward Harris (doorverwijspagina)
 Emmylou Harris, Amerikaans countryzangeres
 Eugene Harris, Amerikaans fotograaf
 James Harris,  Brits diplomaat
 James Harris (worstelaar), Amerikaans worstelaar
 Joe Harris, Vlaams zanger
Kamala Harris, vicepresident van de Verenigde Staten
 Lauren Harris, Brits zangeres
 Meg Harris, Australisch zwemster
 Richard Harris, Iers acteur
 Robert Harris, Brits schrijver
 Sam Harris (schrijver), Amerikaans filosoof en auteur
 Steve Harris, Brits bassist
 Thaddeus William Harris, Amerikaans entomoloog en botanicus
 Thomas Harris, Amerikaans schrijver